В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 
  Івонн Гулагонг (Переможниця)
  Сью Баркер (фінал)
  Керрі Рід (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sydney International